Moviment de Resistència Afrikaner (del seu nom en afrikaans Afrikaanse Werstaands Beweging), partit polític de Sud-àfrica
 AutoWikiBrowser, programari que permet fer edicions semi automàtiques a la Viquipèdia